Vratislav von Pernstein ist der Name folgender Personen:

 Vratislav von Pernstein (1463–1496) (um 1463–1496), mährisch-böhmischer Adliger, Oberstlandkämmerer von Mähren
 Vratislav von Pernstein (1530–1582), böhmischer Adliger, Oberstkanzler von Böhmen
 Vratislav Eusebius von Pernstein (1594–1631), böhmischer Adliger und Militärführer